Die Australian Goldfields Open 2012 waren ein Snookerturnier der Snooker Main Tour, das vom 9. bis 15. Juli 2012 im Bendigo Stadium in Bendigo ausgetragen wurde.

Titelverteidiger als Sieger der Erstauflage 2011 war der Engländer Stuart Bingham, der bereits in der ersten Runde mit 4:5 gegen Matthew Selt ausschied.

Im Finale gegen Peter Ebdon setzte sich Barry Hawkins mit 9:3 durch. Er gewann damit seinen ersten Titel bei einem Ranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (Zahl in Klammern).

Wildcard-Runde 
Mit Johl Younger erhielt der amtierende australische Meister eine Wildcard. Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 9. Juli 2012 in Bendigo statt.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden vom 12. bis zum 15. Juni 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Einzelnachweise

Weblinks 
 Fotogalerie der Australian Goldfields Open 2012 auf Facebook.

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Bendigo